tegenpaus Anastasius III, tegenpaus (855)
 paus Anastasius III, paus (911-913)